Александр Кныш: Кныш, Александр Анатольевич (род. 1964) — советский белорусский легкоатлет.
 Кныш, Александр Дмитриевич (род. 1957) — советский и российский исламовед.